Archodonata — вымерший отряд крылатых насекомых. Палеозойские отложения Северного полушария (каменноугольный и пермский периоды). Более 10 видов. Северная Америка, Европа. Отличаются сильно редуцированными задними крыльями (у Permothemistidae они полностью отсутствуют). Размах крыльев от 23 до 36 мм. Усики тонкие, очень длинные, в 2,5 раза превышают длину тела, вероятно, играли аэродинамическую роль в полёте. Строение крыльев напоминает подёнок. Брюшко без боковых выростов.

Систематика 
7 родов, более 10 видов и 2 или 5 семейств (иногда также выделяют семейство Kansasiidae для американского рода Kansasia). Иногда, вместо названия Archodonata для его обозначения используют другие имена (Permothemistida или Dicliptera), так как к настоящим Odonata он не имеет никакого отношения. 
 Diathemidae (Diathemoptera)
  
 
 
 
 
 Permothemistidae
  
  
  ()
  
 
 ? Doteridae (Doter minor)
 ? Permoneuridae (, )
 ? Rectineuridae (Rectineura lineata)
 ?  (Kansasia pulchra)

Примечания

Литература 
 
 
 Sinichenkova, N. D. 1980. A revision of the order Permothemistida (Insecta). Paleontological Journal 14(4):97—112.

Ссылки 
 Tolweb.org — Permothemistida
 Таксономия Клюге — Archodonata

Палеодиктиоптероиды
†
Насекомые каменноугольного периода
Насекомые пермского периода